Laval ist der Name folgender geographischer Orte und Verwaltungsgebiete:

In Kanada:
  Laval (Québec), Stadt in der Provinz Quebec mit den heute eingemeindeten Stadtteilen:
 Laval-des-Rapides
 Laval-Ouest
 Laval-sur-le-Lac
 Laval (Fluss), ein im See Laval entspringender Fluss, der nahe Forestville in die Laval-Bucht mündet

In Frankreich:
 Laval-en-Belledonne, Gemeinde im Département Isère
 Laval (Mayenne), Stadt im Département Mayenne und Hauptort der Verwaltungseinheiten:
 Grafschaft Laval, eine historische Grafschaft des 11. bis 19. Jahrhunderts
 Arrondissement Laval, heutige Verwaltungseinheit im französischen Département Mayenne innerhalb der Région Pays de la Loire. 
 Laval-Atger, Gemeinde im Département Lozère
 Laval-d’Aix, Gemeinde im Département Drôme
 Laval-d’Aurelle, Gemeinde im Département Ardèche
 Laval-de-Cère, Gemeinde im Département Lot
 Laval-du-Tarn, Gemeinde im Département Lozère
 Laval-en-Brie, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Laval-en-Laonnois, Gemeinde im Département Aisne
 Laval-le-Prieuré, Gemeinde im Département Doubs
 Laval-Morency, Gemeinde im Département Ardennes
 Laval-Pradel, Gemeinde im Département Gard
 Laval-Roquecezière, Gemeinde im Département Aveyron
 Laval-Saint-Roman, Gemeinde im Département Gard
 Laval-sur-Doulon, Gemeinde im Département Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège, Gemeinde im Département Corrèze
 Laval-sur-Tourbe, Gemeinde im Département Marne
 Laval-sur-Vologne, Gemeinde im Département Vosges
 Bonchamp-lès-Laval, Gemeinde im Département Mayenne, Arrondissement Laval
 Le Poët-Laval, Gemeinde im Département Drôme
 Magnac-Laval, Gemeinde im Département Haute-Vienne
 Mont-de-Laval, Gemeinde im Département Doubs
 Saint-Genis-Laval, Gemeinde im Département Rhône
 Saint-Germain-Laval (Loire), Gemeinde im Département Loire
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval, Gemeinde im Département Allier
 Viols-en-Laval, Gemeinde im Département Hérault
 Laval, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Germain-la-Chambotte im Département Savoie

In Belgien:
 Laval (Belgien), ein Weiler in der Gemeinde Sainte-Ode
 Laval (Bach), ein in die westliche Urt mündender Bach

In Italien:
 Laval, Ortsteil der Gemeinde Pragelato in der Provinz Turin

Laval ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien de Montmorency-Laval (1768–1837), französischer Militär und Diplomat
 André de Laval († 1486), französischer Adliger, Marschall von Frankreich, Admiral von Frankreich
 Anja Juliette Laval (* 1981), deutsche Pornodarstellerin
 Charles Laval (1862–1894), französischer Maler
 François de Montmorency-Laval (1623–1708), erster Bischof in Kanada
 Gustav de Laval (1845–1913), schwedischer Erfinder
 Guy Laval (* 1935), französischer Physiker
 Guy André Pierre de Montmorency-Laval (1723–1798), französischer Militär, Marschall von Frankreich
 Guy Claude Roland de Laval (1677–1751), französischer Militär
 Guy XII. de Laval († 1412), französischer Adliger und Militär, Herr von Laval
 Guy XIV. de Laval (1407–1486), französischer Aristokrat, Graf von Laval
 Guy XV. de Laval (1435–1501), französischer Aristokrat
 Guy XVI. de Laval (1476–1531), französischer Adliger und Militär, Graf von Laval 
 Jacques Desiré Laval (1803–1864), römisch-katholischer Geistlicher, Missionar, Spiritanerpater
 Jean de Laval-Châteaubriant (1486–1543), französischer Adliger, Gouverneur von Bretagne

 John Marie Laval (1854–1937), französischer Geistlicher, Weihbischof in New Orleans
 Joseph Jiel-Laval (1855–1917), französischer Radrennfahrer
 Jost de Laval († um 1578), flämischer Tafelmaler
 Louis de Laval (1411–1489), französischer Aristokrat und Politiker
 Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1724–1808), Kardinal, Bischof von Metz
 Mathieu de Montmorency-Laval (1766–1826), französischer General, Staatsmann, Diplomat und Minister
 Pierre-François Martin-Laval (* 1968), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Laval (1883–1945), französischer Politiker

 Urbain de Laval (1557–1629), französischer Militär und Diplomat

Laval bezeichnet des Weiteren:
 (14424) Laval, Asteroid des Hauptgürtels
 Universität Laval, 1663 gegründete Universität in Québec
 Laval un Partneri Ltd ist ein lettisches Unternehmen
 Laval-Kaufmann-Abkommen, französisch-deutsche Besatzungsvereinbarung von 1942, die die französische Handelsflotte an das Deutsche Reich auslieferte
 Haus Laval, französisches Geschlecht der Grafschaft Laval
 Montfort-Laval, bretonisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 La Val
 Delaval
 Alfa Laval
 Leval
 Lawal